Lichtempfindlichkeit bezeichnet

 Die Lichtempfindlichkeit von fotografischen Speichermedien
 bei Film siehe Filmempfindlichkeit
 bei digitalen Kameras siehe Belichtungsindex
 In der Medizin bezeichnet Lichtempfindlichkeit
 die übermäßige Sensibilität der Haut für Licht, siehe Photosensibilität (Dermatologie) und Phototoxie
 die besondere Reaktionsbereitschaft des Gehirns, auf regelmäßig wechselnde Hell-Dunkel-Kontraste, z. B. Flackerlicht in der Disko, mit einem epileptischen Anfall zu reagieren, siehe Photosensibilität (Neurologie).